Sancourt ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Sancourt (Eure) im Département Eure
Sancourt (Nord) im Département Nord
Sancourt (Somme) im Département Somme